Лос-Канарреос () — архипелаг в Карибском море у юго-западного побережья острова Куба.

С востока архипелаг ограничен заливом Касонес, с севера — заливом Батабано, а с западной стороны — каналом Лос-Индиос.

Крупнейшие острова архипелага: Хувентуд (второй по величине в стране), Ларго-дель-Сур.

Список островов 

Архипелаги Кубы
Острова Карибского моря